Le rugby en fauteuil roulant peut désigner :
 le rugby-fauteuil, un handisport dérivé du rugby à XV, du basket-ball et du hockey sur glace ;
 le rugby à XIII en fauteuil roulant un handisport dérivé du rugby à XIII ;